Ел Којулито има више значења:

 Ел Којулито, Ел Коразон (Метлатонок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Којулито, Ел Којул (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Којулито (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Којулито (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Којулито (Санта Марија Закатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику